Der Georg-Dehio-Preis bezeichnet den

 Georg-Dehio-Preis der Künstlergilde Esslingen
 Georg-Dehio-Kulturpreis
 Georg-Dehio-Buchpreis